A Rádio Cultura AM é uma emissora de rádio brasileira com sede em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. Fundada em 1947 como Rádio Clube, mudou de nome na segunda metade dos anos 1980.

Programas 
Em sua maior parte, a emissora transmite programas da produtora Top Conteúdos. Além destes, são levados ao ar os programas:
Baú Sertanejo da Cultura
Programa Anderson Carlos
Conexão Notícia
Super Hits na Cultura
Em Defesa da Vida

Cultura (Valença)
Estações de rádio fundadas em 1947